Hjulsjögurkor (Myriotrochidae) är en familj av sjögurkor som beskrevs av Johan Hjalmar Théel 1877. Hjulsjögurkor ingår i ordningen Apodida, klassen sjögurkor, fylumet tagghudingar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sjögurkor